Сергей Садов (реальное имя — Сергей Александрович Диденко; род. 27 февраля 1975) — русский писатель-фантаст, автор произведений в жанре фэнтези; программист.

Биография 
Родился в Куйбышеве. Фамилия Садов — псевдоним, образованный от начальных букв имени, отчества и фамилии.

В 1992 году окончил школу и поступил в Самарский государственный технический университет на факультет автоматики и информационных технологий по специальности «Вычислительные комплексы, системы, машины и сети». В 1997 получил диплом и стал работать программистом в Центре психологической помощи семье и детям. В 2001 году Сергей сменил место работы и на данный момент является администратором базы данных в одной из государственных структур области.

Писать начал ещё в школьные годы. Первый роман «Странник во времени» был начат в девятом классе, а окончен уже после института. Начал публиковаться с 2002 года.

Книги 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Садов С. Загадка Торейского маньяка. - М.: Эксмо, 2014. - 352 с. - (Новые Герои). - 10 000 экз. - ISBN 978-5-699-69695-6
 Садов. С. Ледяная Принцесса. Начало пути. -М.: Эксмо 2015. - 580 с.
 Садов. С. Ледяная принцесса. Путь власти. -М.: Эксмо 2018. - 500 с.
 Садов. С. Ледяная принцесса. Цена власти. -М.: Эксмо 2018. - 610 с.

Неизданные 
 Ответ
 Пёс
 Сага о пьяном студенте
 Сквозь тернии к...

Ссылки 
 блог в Живом журнале, который ведет Сергей Садов
 Лаборатория фантастики

Выпускники СамГТУ
Писатели-фантасты России
Литераторы, известные под псевдонимами
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Писатели России XXI века
Русские писатели XXI века